een nummer van Suzanne Vega:
 Luka (single)

 in Tsjechië:
 Luka (metrostation)
 Luka (okres Česká Lípa), een gemeente
 Luká, een gemeente in okres Olomouc
 Luka nad Jihlavou, een gemeente
 in Kroatië:
 Luka (Vrbovec), een plaats
 Luka (Ston), een plaats
 Luka (Zagreb), een gemeente
 in Servië:
 Luka (Bor), een plaats
 een stripreeks:
 Luka (stripreeks)